Joseph (Josef) Roth néven ismert személyek

 Josef Roth von Limanowa-Łapanów (1859–1927) osztrák báró, cs. és kir. vezérezredes, első világháborús parancsnok
 Joseph Roth (1894–1939) osztrák író, újságíró.
 Joseph Roth-díj osztrák–francia kulturális díj, nemzetközi publicisztikai munkásságért ítélik oda.
 Joseph Roth (1896–1945) német politikus (Zentrumpartei), a Bad Godesberg-i program egyik kidolgozója.
 Joseph Roth (1897–1941) német katolikus pap, nemzetiszocialista ideológus, politikus.
 Josef „Sepp” Roth (*1959) svájci labdarúgó